lett nép;
lett nyelv;
Lettország.